Die 1. Division 1985 war die 40. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 8. April 1985 und endete am 17. November 1985. Titelverteidiger war Vejle BK.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Da die Liga für die folgende Saison auf 14 Vereine reduziert wurde, stiegen in diesem Jahr die vier Letzten in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1985
Danische 1 Division 1985